Angelot du Lac, une série de bande dessinée d'Yvan Pommaux.
 Chérubin, une figure d'ange.
 Angelot, un vieux fromage normand.

Voir aussi 
 Langelot